Asian Rugby Championship 2015 war die erste Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers der Asian Rugby Football Union. An sechs Wochenenden zwischen dem 18. April und dem 23. Mai fanden sechs Spiele statt. Turniersieger wurde Japan.

Punkte wurden wie folgt verteilt:
 5 Punkte für einen Sieg
 3 Punkte für ein Unentschieden
 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz

Top 3 

Ergebnisse

Division I 
 Halbfinale

 Spiel um 3. Platz

 Finale

Division II 

Ergebnisse

Division III

Ost

West

Zentral 
Pakistan hat seine Teilnahme zurückgezogen.

Weblinks 
 Website der Asian Rugby Championship

Rugby 2015
2015